TMF Awards 2006 (België)
TMF Awards 2006 (Nederland)